59-я гварде́йская та́нковая Лю́блинская два́жды Краснознамённая ордено́в Суво́рова и Куту́зова брига́да — гвардейская танковая бригада Красной армии ВС СССР, в годы Великой Отечественной войны.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 31764.

Сокращённое действительное наименование — 59 гв. тбр.

История формирования 
Бригада была сформирована на основании директивы НКО № 723499сс от 15 февраля 1942 года, как 99-я танковая бригада по штатам № 010/345 — 010/352. Формирование бригады проходило с 8 марта 1942 года в городе Копейске Челябинским управлением автобронетанкового центра Уральского военного округа.

Приказом Верховного главнокомандующего от 19 сентября 1943 года 2-й танковый корпус был преобразован в 8-й гвардейский танковый корпус, входившей в него 99-й танковой бригаде также было присвоено почётное звание «Гвардейская». Новый войсковой № 59-я гвардейская танковая бригада был присвоен директивой ГШ КА № Орг/3/139628 от 23 сентября 1943 года.

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: 19 сентября 1943 года — 28 ноября 1943 года, 10 мая 1944 года — 9 мая 1945 года.

Состав 
при переформировании в гвардейскую по штатам № 010/270 — 010/277:
 Управление бригады (штат № 010/270)
 289-й отдельный танковый батальон (штат № 010/271)
 290-й отдельный танковый батальон (штат № 010/272)
 Мотострелково-пулемётный батальон (штат № 010/273)
 Истребительно-противотанковая батарея (штат № 010/274)
 Рота управления (штат № 010/275)
 Рота технического обеспечения (штат № 010/276)
 Медико-санитарный взвод (штат № 010/277)
 Рота ПТР (штат № 010/375)
 Зенитно-пулемётная рота (штат № 010/451)

Директивой ГШ КА № 43189 от 23 декабря 1943 года переведена на штаты № 010/500 — 010/506:
 Управление бригады (штат № 010/500)
 1-й отдельный танковый батальон (штат № 010/501) (до 13.01.1944 289-й отб)
 2-й отдельный танковый батальон (штат № 010/501) (до 13.01.1944 290-й отб)
 3-й отдельный танковый батальон (штат № 010/501)
 Моторизованный батальон автоматчиков (штат № 010/502)
 Зенитно-пулемётная рота (штат № 010/503)
 Рота управления (штат № 010/504)
 Рота технического обеспечения (штат № 010/505)
 Медсанвзвод (штат № 010/506)

В составе

Командование бригады

Командиры бригады 
 Пузанков, Григорий Степанович (19.09.1943 — 07.12.1943), гвардии подполковник;
 Туренков, Афанасий Семёнович (10.12.1943 — 10.06.1945), гвардии подполковник,

Заместители командира бригады по строевой части 
 Фраков Сергей Александрович (1944), гвардии подполковник

Начальники штаба бригады 
 Бобров Ефим Фомич (23.09.1943 — 04.12.1943), гвардии майор;
 Волков Семён Никитич (04.12.1943 — 10.06.1945), гвардии подполковник

Начальники политотдела, заместители командира по политической части 
 Тептин Иван Иванович (26.07.1943 — 10.06.1945), гвардии майор, с 24.10.1943 гвардии подполковник

Отличившиеся воины 
6 воинов бригады были удостоены звания Героя Советского Союза, а ещё 6 стали полными кавалерами ордена Славы:

Награды и почётные наименования

Послевоенная история 
16 июля 1945 года 8-й гвардейский танковый корпус был преобразован в 8-ю гвардейскую танковую дивизию, а 59-я гвардейская танковая бригада была преобразована в 59-й гвардейский танковый полк этой дивизии. Дивизия вошла в состав 5-й гвардейской танковой армии (с 12 июня 1946 года 5-я гвардейская механизированная армия) и была выведена в Белорусский военный округ. 31 октября 1946 года 8-я гвардейская танковая дивизия была свёрнута в 8-й танковый полк кадра, но уже через два года 28 октября 1948 года вновь развёрнута в том же составе.

Весной 1957 года 59-й гвардейский танковый полк был расформирован.

1 декабря 2018 года 59-й гвардейский танковый Люблинский дважды Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк был воссоздан в городе Ельня и вошёл в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Гвардейские бригады
Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году